Földrajz
 Tamar izraeli város
 Tamar folyó Anglia délnyugati részén

Személyek
 I. Tamar grúz királynő
 II. Tamar grúz királynő

Hasonló néven
 Támár bibliai személy, Dávid király lánya

Lásd még
 Tamara

Jegyzetek